Ната́шинская у́лица — улица в различных населённых пунктах.

Крым 
 Наташинская улица — улица в посёлке городского типа Восход городского округа Ялта.

Россия 
 Наташинская улица — улица в Люберцах, также в этом городе имеются Наташинский парк и Наташинские пруды в этом парке.
 Наташинская улица — улица в Москве, также в этом городе имеются Наташинский проезд и Наташинский мост.